Genie steht für:

 Genie, eine Person mit überragender schöpferischer Geisteskraft
 Genie Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Genie (Lied), ein Lied von Girls’ Generation
 Genie (Onlinedienst), ein von 1985 bis 1999 aktiver Internetdienstanbieter
 Genie (Programmiersprache), die die Vala-Compiler-Infrastruktur nutzt
 eine am Decision Systems Laboratory der University of Pittsburgh entwickelte Software, siehe Bayessches Netz #Software
 eine Marke des US-amerikanischen Baumaschinenherstellers Terex, unter der Höhenzugangstechnik angeboten wird
 ein Spionageprogramm der National Security Agency, siehe Programme und Systeme zur Überwachung (Globale Überwachungs- und Spionageaffäre) #Genie
 Genie Award, ein kanadischer Filmpreis
 eine Truppengattung, siehe Genietruppe

Personen:
 Genie (Wolfskind) (* 1957)
 Genie Francis (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Geni
 Ginie